Monks ist der Familienname folgender Personen:

 Alyssa Monks (* 1977), amerikanische Malerin
 George Howard Monks (1853–1933), amerikanischer Chirurg und Erfinder des Halma-Spiels
 John Monks, Baron Monks (* 1945), britischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker der Labour Party
 Noel Monks (1907–1960), australischer Journalist
 Sarah Preston Monks (1846–1926), US-amerikanische Zoologin und Pädagogin

Siehe auch:

 Monkstrap, klassische Herrenhalbschuhe im Derbyschnitt
 Monks Eleigh, Dorf und civil parish im District Babergh in der Grafschaft Suffolk, England
 Monks – The Transatlantic Feedback, Film
 The Monks, Rockband in Deutschland, aktiv 1964/1965–1967, 1999, 2007
 (Die) Monks (Band), österreichische Band, aktiv zumindest 2020